Die 31. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 19. und 20. Januar 1963 in der Lübecker Hansehalle statt.

Im Herreneinzel konnte Eberhard Schöler seinen Titel durch einen Endspielsieg gegen Erich Arndt verteidigen. Beachtet wurde auch Conny Freundorfer Revanche gegen Peter von Klaudy, welcher ihn im Vorjahr „vom Thron gestossen“ hatte, auf dem Freundorfer neun Jahre lang Platz genommen hatte. In der nächsten Runde, im Viertelfinale, schied Freundorfer gegen Arndt aus.

Das Dameneinzel gewann Rosemarie Gomolla. Sie besiegte im Endspiel nach 77 Minuten Spielzeit Edit Buchholz mit 3:2. Dieses Finale empfanden viele Zuschauer als langweilig, weil beide Abwehrspielerinnen meist passiv „löffelten“ und auf Fehler der Gegnerin warteten. In den Doppelwettbewerben verteidigten beide Vorjahressieger ihren Titel, nämlich Erich Arndt/Dieter Michalek bei den Herren und Edit Buchholz/Heide Dauphin bei den Damen. Deutscher Meister im Mixed wurde das Ehepaar Heinz und Inge Harst.

Beim Austragungsmodus gab es eine Neuerung. Die Einzel wurden wie bisher im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen, die Doppel und Mixed dagegen wurden auf zwei Gewinnsätze verkürzt.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Wissenswertes 
Baden-Württembergs Kultusminister Martin Storz ehrte das Ehepaar Harst für den Titelgewinn im Mixed und schenkte ihm eine Küchenmaschine.

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1963/3, Ausgabe West
 Willy Meyer: Dem Zeitplan mehr Beachtung schenken, Nachbetrachtungen in Zeitschrift DTS, 1963/3, Ausgabe West, Seite 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1962/63 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1-4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 30. Januar 2018)
	

1963
Tischtennisveranstaltung 1963
Sportveranstaltung in Lübeck